Marie Adéla Lucemburská (Marie Adéla Luisa Tereza Vilemína; 21. května 1924, Colmar-Berg – 28. února 2007, Fischbach) byla lucemburská princezna, třetí potomek a druhá dcera velkovévodkyně Šarloty a prince Felixe Bourbonsko-Parmského.

Život 
Narodila se na zámku Colmar-Berg v Lucembursku jako princezna lucemburská, nasavská a bourbonsko-parmská.

Tváří v tvář německé okupaci 10. května 1940 za druhé světové války opustila lucemburská velkovévodská rodina zemi a, po obdržení tranzitních víz od portugalského konzula Aristidese Sousy Mendese v červnu 1940, našla útočiště v Portugalsku. Do Vilar Formoso dorazili 23. června 1940. Po cestě přes Coimbru a Lisabon se rodina usadila nejdříve v Cascais v Casa de Santa Maria, které vlastnil Manuel Espírito Santo, který poté byl honorárním konzulem pro Lucembursko v Portugalsku. V červenci se přestěhovali do Monte Estoril v chatě Posser de Andrade. 10. července 1940 se Marie Adéla společně s otcem Felixem, sourozenci Janem, Alžbětou, Marií Gabrielou, Karlem a Alix, chůvou Justine Reinardovou, šoférem Eugènem Niclou a jeho manželkou Joséphine, zamířila na palubě lodi S.S. Trenton do New Yorku.

Během rodinného exilu v Londýně za druhé světové války navštěvovala Marie Adéla se sestrou Alžbětou klášter Nejsvětějšího Srdce v Roehamptonu.

10. dubna 1958 se třiatřicetiletá princezna v Lucembursku provdala za grafa Karla Josefa Henckla z Donnersmarku (7. listopadu 1928 – 16. dubna 2008). Měli spolu čtyři děti:

 Andreas Henckel von Donnersmarck (30. března 1959)
 Felix Henckel von Donnersmarck (2. března 1960 – 28. října 2007)
 Jindřich Henckel von Donnersmarck (13. listopadu 1961)
 Šarlota Henckel von Donnersmarck (4. srpna 1965)

Princezna Marie Adéla zemřela 28. února 2007 ve městě Fischbach ve věku 82 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Lucemburské princezny
Bourbon-Parma
Narození 21. května
Narození v roce 1924
Narození v Lucembursku
Úmrtí 28. února
Úmrtí v roce 2007
Úmrtí v Lucembursku
Ženy